Zubringertrawler steht für

 als Trawler gebaute Fischereischiffe, die ihren Fang einem Transport- und Verarbeitungsschiff übergeben
 Artur Becker (Schiffstyp), eine Bauserie von Hecktrawlern der Peene-Werft Wolgast